Еврианасса (Эврианасса, ) — в древнегреческой мифологии речная нимфа, дочь речного бога Пактола в Малой Азии, чьи воды несут золотой песок. Её имя означает «правительница великой страны». С браке с царём Сипил Танталом родила Ниобу, Бротея и Пелопа, таким образом она приходится прабабкой Агамемнону, Менелаю и Эврисфею.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии